Семанишин Григорій Петрович — командир Збройних сил України. Один із «кіборгів».
 Семанишин Микола Олексійович — український радянський діяч.
 Семанишин Людмила Михайлівна — тренер з баскетболу; Заслужений тренер України.